Michael J. Benton – profesor paleontologii kręgowców na Uniwersytecie w Bristolu
 Michael L. Benton – Foreign Service Officer w Departamencie Stanu USA
Miejscowości w USA:
 Benton – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Lowndes
 Benton – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Saline
 Benton – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Franklin
 Benton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Ringgold
 Benton – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Mono
 Benton – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Benton – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Marshall
 Benton – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Bossier
 Benton – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Scott
 Benton – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Benton – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Benton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Yates
 Benton – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia
 Benton – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Polk
 Benton – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette
 Benton – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette
Gminy w USA:
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Faulkner
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Fulton
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Franklin
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Elkhart
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Monroe
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cass
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Des Moines
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fremont
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Keokuk
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lucas
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Ringgold
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Taylor
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wayne
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Atchison
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Hodgeman
 Benton (ang. Benton Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Benton (ang. Benton Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Cheboygan
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Eaton
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Carver
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Adair
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Andrew
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Atchison
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cedar
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Crawford
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Daviess
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Douglas
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Holt
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Howell
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Knox
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Linn
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Newton
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Osage
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Wayne
 Benton (ang. Benton Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Benton (ang. Benton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Yates
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hocking
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Monroe
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ottawa
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Paulding
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Pike
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lackawanna
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie McCook
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha
 Benton (ang. Benton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
 Benton (ang. Benton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Benton (ang. Benton County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Benton (ang. Benton County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Benton (ang. Benton County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Benton (ang. Benton County) – w stanie Minnesota
 hrabstwo Benton (ang. Benton County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Benton (ang. Benton County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Benton (ang. Benton County) – w stanie Oregon
 hrabstwo Benton (ang. Benton County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Benton (ang. Benton County) – w stanie Waszyngton
W Wielkiej Brytanii:
 Benton – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Benton – miejscowość w hrabstwie Tyne and Wear (Anglia)